Benjamin Höijer (1767-1812), un universitaire et philosophe suédois ;
 Theodor Höijer (1843-1910), un architecte finlandais.